gromada Wierzbno (powiat oławski)
 gromada Wierzbno (powiat proszowicki) (miechowski/proszowicki)
 gromada Wierzbno (powiat skwierzyński)
 gromada Wierzbno (powiat węgrowski)